Roger Gauthier peut faire référence à :

 Roger Gauthier (1934-), un homme politique français ;
 Roger Gauthier (1906-1982), botaniste canado-américain.

Voir aussi 
Roger-François Gauthier